Bayet kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Bayet (udde),

Frankrike 

 Bayet, kommun, departementet Allier i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 

Robotskapade Antarktisförgreningar